Wee Chong Jin
 Wee Kim Wee